Ел Уанал има више значења:

 Ел Уанал (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Уанал (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику